Desa Jatingarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatingarang (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 109,91), Jawa Tengah, 
 Desa Jatingarang (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 109,49), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar